Raussendorf ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Raussendorf (* um 1380; † um 1430)

Siehe auch:
 Raussendorf (Adelsgeschlecht)
 Klaus von Raussendorff
 Landmaschinenfabrik Hermann Raussendorf